Bettes, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 John Bettes (1530-1576), peintre miniaturiste britannique.
Bette plante potagère de la famille des Chénopodiacées